Groen ist der Familienname folgender Personen:
 Arnoud van Groen (* 1983), niederländischer Radrennfahrer
 Basilius Jacobus Groen (* 1953), niederländischer Liturgiewissenschaftler
 Dora van der Groen (1927–2015), belgische Schauspielerin und Regisseurin
 Elly de Groen-Kouwenhoven (* 1949), niederländische Politikerin der Partei Europa Transparant
 Guillaume Groen van Prinsterer (1801–1876), niederländischer Staatsmann, Geschichtsschreiber und Publizist
 Jitse Groen (* 1978), niederländischer Unternehmer
 Joannes Groen (1891–1953), niederländischer Priester, Apostolischer Vikar von Bandjarmasin
 L. E. Groen (* 1946), niederländischer Botaniker
 Sander Groen (* 1968), niederländischer Tennisspieler
 Tiemen Groen (1946–2021), niederländischer Radsportler

Groen bezeichnet:
 Groen (Belgien), grüne Partei in Belgien
 Groen (Fluss), Fluss in Südafrika

Siehe auch:
 Groen Vrij Internet Partij, niederländische Partei
 GroenLinks, grüne Partei in den Niederlanden
 Grön
 Grun
 Gruhn